Kürbitz bezeichnet folgende Orte:

 Kürbitz (Altenburg), Ortslage des Ortsteiles Kosma der Skatstadt Altenburg, Landkreis Altenburger Land in Thüringen
 Kürbitz (Weischlitz), Ortsteil der Gemeinde Weischlitz bei Plauen im Vogtland, Sachsen

Siehe auch: Korbitz